Barbara Jane Liskov, geboren als Huberman, een Amerikaans informaticus en winnares van de Turing Award
 Bronisław Huberman, een Poolse violist
 Leo Huberman, een Amerikaans schrijver
 Georges Didi-Huberman, een Frans filosoof en kunsthistoricus
 Katyna Huberman, een Chileens actrice
 Amy Huberman, een Iers actrice